

Sciences et techniques

Informatique 
 Le métamorphisme est un mécanisme de défense utilisé par différents programmes malveillants afin d'éviter leur détection et leur reconnaissance par des programmes de contrôle et de protection tel que les logiciels antivirus.
 Un virus métamorphique est un virus capable de modifier sa structure interne ainsi que les instructions qui le composent.

Sciences de la Terre 
 Le métamorphisme est un ensemble de transformations (minéralogiques, texturales, chimiques ou encore structurales) des roches, dues à la modification des conditions de température, pression, nature des fluides
 Les roches formées par métamorphisme sont dites métamorphiques.

Culture et société

Vie pratique 
 La métamorphose : le massage métamorphique est un livre de Gaston Saint Pierre et Debbie Boater, publié en 1997.
 La Métamorphose ou Massage métamorphique est un livre de Violaine Zanone et Claire-Véronique Schmidt, publié en 2017.
 ''Le Massage Métamorphique "textes et poèmes" est un livre de Sandrine Le Banner, publié en 2021.